Ray Miller (acteur), Amerikaans acteur
 Ray Miller (bandleider) (1896-1974), Amerikaans jazzbandleider in de jaren 1920
 Ray Miller (journalist) (1919-2008), Amerikaans journalist en bedenker van de televisieserie The Eyes of Texas
 Ray Miller (zanger), geboren als Rainer Müller (1941), Duits dj en schlagerzanger